«Pereza» puede referirse a:

 Pereza, negligencia, aburrimiento, falta de ganas, flojera.
 Pereza (2001-2011), grupo español de rock & roll.
 Pereza (2001), álbum musical del grupo Pereza.
 Nombre dado en Venezuela al perezoso.

Arte 
 Pereza (El sueño) (1866), pintura del francés Gustave Courbet.